Mouniro né le  à Bepo Pen village du canton de Koumra au Tchad, décédé le  au même lieu, est un militaire français d'origine tchadienne, compagnon de la Libération.

Biographie 

À 17 ans, début , il s'engage dans le régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad (RTST) et est affecté au bataillon de tirailleurs sénégalais de l'Afrique-Équatoriale française (AEF).En 1927 il est muté au  de tirailleurs sénégalais et est envoyé en formation à Mont-de-Marsan où il est nommé caporal en 1928.En 1931, il est affecté à la  du bataillon de tirailleurs sénégalais de l'Oubangui-Chari (BTOC) et stationne à Bangui et promu sergent en 1932, sergent-chef en 1937, adjudant en 1940.Apprenant le ralliement à la France libre de plusieurs pays de l'AEF, il contribue à faire se rallier la troupe indigène de la garnison aux FFL le .

Fin 1940, il est affecté à la  au bataillon de marche n° 2 en poste à Bangui.

En mars-, il est envoyé avec le bataillon de marche  en Palestine mandataire et participe du  au  à campagne de Syrie puis à des opérations de maintien de l'ordre en Irak après la guerre anglo-irakienne jusqu'au . Le , il est promu adjudant-chef.
En 1942, il participe à la guerre du désert en Libye, s'illustrant en particulier pendant la bataille de Bir Hakeim, du  au . Au repos à Beyrouth, il reçoit, le , pour sa bravoure et ses faits d'armes, la Croix de la Libération des mains du général de Gaulle.En , nommé sous-lieutenant, il est muté à Madagascar que les Britanniques viennent de remettre aux Français libres après l'opération Ironclad et y reste jusqu'en septembre. 
En 1944, à la tête d'une section de pionniers, il prend part à la Libération de la France, s'illustrant particulièrement lors de la libération des poches de Royan et de La Rochelle.
Après la Victoire, il est renvoyé au Tchad, quitte l'armée en 1946 en tant que sous-lieutenant de réserve et retourne dans son village natal.En 1950, il est promu lieutenant de réserve et devient chef de tribu à Bepo Pen, succédant ainsi à son père. Il décède le .

Décorations

Décorations françaises 

 
 
 
 
  par décret du 3 aout 1946
 )

Décorations étrangères

Références

Articles connexes
 Bataillon de marche
 Régiment de marche

Liens externes 
Biographie sur le site de l'Ordre de la Libération.
 article RFI "Les Tirailleurs africains Compagnons de la Libération" ()

Naissance en avril 1907
Naissance au Tchad
Personnalité de la France libre
Militaire français du XXe siècle
Chevalier de la Légion d'honneur
Titulaire de la croix de guerre 1939-1945
Titulaire de la médaille militaire
Compagnon de la Libération
Titulaire de la médaille de la Résistance française
Décès à 50 ans
Décès en mars 1958
Décès au Tchad